

Musica 
 Rays – album di Michael Nesmith del 2006
 The Rays – gruppo musicale statunitense

Sport 
 Tampa Bay Rays – squadra di baseball statunitense